„Под наблюдение“ () е американски трилър от 2000 г. на режисьора Джо Чарбаник, по сценарий на Елиът Люит и Клей Айърс, по сюжета на Дарси Майърс и Елиът Люит. Във филма участват Джеймс Спейдър, Мариса Томей, Ърни Хъдсън, Крис Елис и Киану Рийвс. Развит в Чикаго, филмът се разказва за пенсонирания агент от ФБР, който е убит от сериен убиец.

Източници

Външни препратки 
 
 

Филми от 2000 година
Филми на „Юнивърсъл Студиос“
Американски драми
Американски криминални филми
Американски трилъри
Американски филми на ужасите